Кі́сточка — іменник, зменшувальне від кістка.

Анатомія 
 Кісточка () — один із двох відростків, що беруть участь у формуванні гомілковостопного суглоба.

Ботаніка 
 Кісточка — насінина з твердою оболонкою в плодах деяких рослин (кістянках).

Див. також 
 Кістки (значення)
 Кістка
 Кістяк
 Кістки гральні
 Кістянка